Laives kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Laives, Saône-et-Loire, kommun, Bourgogne,

Italien 

 Laives, Sydtyrolen, stad och kommun,